Les tournois WTA 1000 , dénommés Tier I de 1988 à 2008 puis Premier Mandatory et Premier 5 de 2009 à 2020, sont une catégorie de tournois de tennis féminin disputés sur le circuit WTA (Women's Tennis Association). Ils se situent en termes de prestige juste derrière les tournois du Grand Chelem et devant les tournois WTA 500.

Serena Williams détient le record de victoires dans cette catégorie de tournois avec 23 titres.

Évolution de la catégorie

Appellations historiques 
1988–2008
WTA Tier I

2009–2020
WTA Premier Mandatory et Premier 5

2021–aujourd'hui
WTA 1000

Tournois Tier I 
De 1988 à 2008, la WTA classait ses tournois dans 5 catégories : Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV et Tier V.
Les tournois Tier I étaient les plus importants, offrant le plus de points et de gains. 
De deux tournois seulement à sa création en 1988, la catégorie compta jusqu'à dix tournois par saison entre 2004 et 2007. Au total 14 tournois, dont la moitié aux États-Unis, furent classés au moins une année dans la catégorie Tier I, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Notes :
 1 - Le tournoi fut organisé à Hilton Head de 1990 à 2000 puis à Charleston à partir de 2001.
 2 - La première édition en 1993 eut lieu à Yokohama ; la dernière édition en 2008 se déroula sur dur.
 3 - Les deux dernières éditions en 2007 et 2008 furent jouées sur dur en intérieur.

Tournois Premier 
En 2009, tout comme l'ATP, la WTA réforme son calendrier avec pour objectif d'en simplifier la lisibilité et de s'ouvrir vers de nouveaux marchés, en délocalisant des tournois importants notamment en Chine et au Qatar avec le Masters. Cette transformation entraine le sacrifice de certains tournois historiques comme Berlin, pourtant l'un des deux fondateurs des Tier I en 1988.
Deux nouvelles catégories de tournois sont créées : les tournois WTA Premier rassemblant les anciens Tier I et Tier II, et les tournois WTA International, regroupant les anciens Tier III, Tier IV et Tier V.

Il existe trois sous-catégories de tournois Premier :

 Les Premier Mandatory  sont les plus richement dotés en termes de points et de dotation. Ce sont les tournois les plus prestigieux après les quatre épreuves du Grand Chelem et le Masters. Toute joueuse dont le classement lui permet d'intégrer la compétition a l'obligation théorique de s'y présenter, sous peine de se voir infliger une amende. Ils n'ont pas changé depuis 2009 et sont au nombre de quatre : 
  Indian Wells ;  Miami ;  Madrid et  Pékin.

 Les Premier 5 sont au nombre de cinq comme leur nom l'indique, avec une dotation supérieure à deux millions de dollars et un nombre de points offert légèrement inférieur aux Premier Mandatory. Cette catégorie comprend les tournois de :
  Dubaï ou  Doha ;  Rome ;  Canada ;  Cincinnati et  Wuhan.
 Doha (années paires sauf en 2010) alterne avec Dubaï (années impaires sauf en 2013).
 Le tournoi du Canada se déroule en alternance entre Montréal (années paires) et Toronto (années impaires)
 Fin 2013, Tokyo est rétrogradé en Premier au profit d'un nouveau tournoi à Wuhan, lieu de naissance de la chinoise Li Na.

Ces 2 sous-catégories se substituent aux Tier I et sont les tournois les plus importants. Aucun autre tournoi n’est au calendrier en même temps qu’eux et ils sont l'équivalent des 9 Masters 1000 chez les hommes. D'ailleurs 5 tournois sont conjoints avec les Masters 1000, le tournoi du Canada se déroulant lui en alternance avec le tournoi masculin.
Ces tournois sont l'objet du présent article.

 Les Premier sont au nombre de douze et les tournois varient relativement souvent depuis 2009. Ils descendent des anciens Tier II et sont comparables aux ATP 500 masculins. Bien que portant aussi le nom de Premier, ils sont nettement moins prestigieux. Ils offrent des dotations largement inférieures et les points distribués sont deux fois moindres. Ils deviendront ensuite les tournois WTA 500 à compter de 2009. Il s'agit des tournois :

  Brisbane ;  Adélaïde ;  Saint-Pétersbourg ;  Doha ou  Dubaï ;  Charleston ;  Stuttgart ;  Berlin ;  Eastbourne ;  San José ;  Zhengzhou ;  Tokyo et  Moscou.
 Brisbane offre légèrement plus d'argent que les autres tournois de cette catégorie.
 Doha et Dubaï en alternance (voir Premier 5).
 Sept tournois ont fait partie de cette catégorie : Los Angeles en 2009 ; Varsovie en 2009 et 2010 ; Carlsbad de 2010 à 2013 ; Bruxelles de 2011 à 2013 ; Paris de 2009 à 2014 ; Anvers en 2015 ; New Haven de 2009 à 2018 ; Sydney de 2009 à 2019 et enfin Birmingham de 2016 à 2019.

Tournois WTA 1000 
En 2021, une évolution a lieu dans les noms de catégories de la WTA, pour une meilleure uniformité avec l'ATP.
Les tournois WTA 1000 sont les tournois les plus prestigieux après les quatre levées du Grand Chelem et le Masters. Ils remplacent les tournois Premier Mandatory et Premier 5. Les anciens tournois Premier sont pour la plupart reclassés dans la nouvelle catégorie WTA 500.

Les tournois qui font partie de cette catégorie sont :
  Dubaï ou  Doha (en alternance) ;  Indian Wells* ;  Miami* ;  Madrid* ;  Rome ;  Canada ;  Cincinnati 
Les points attribués sont identiques aux ex-catégories Premier Mandatory (IW, Miami, Madrid) et Premier 5 (Dubaï/Doha, Rome, Canada, Cincinnati)

NB: les tournois de Wuhan et Pékin ne se sont pas tenus en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de Covid-19 et de la décision de la WTA que tous les tournois prévus en Chine et à Hong Kong étaient suspendus à partir de 2022, en raison de préoccupations concernant la sécurité et le bien-être de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai.

En octobre 2022,  Guadalajara, après avoir hébergé le Masters de tennis féminin en 2021, a accueilli un nouveau tournoi WTA 1000 afin de remplacer un des tournois qui aurait dû avoir lieu en Chine.

Nombre d'éditions par tournoi 

En surlignage, les tournois programmés en 2023.

Points WTA 
Ce tableau montre les points offerts suivant les différentes catégories de tournois Premier.

 Uniquement aux tournois d'Indian Wells et de Miami (tableau principal de 96 joueuses)

Calendrier des tournois WTA 1000

Saison 2023

Saison 2022 
{|class="sortable wikitable" style="font-size: 90%"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! scope=col width=10 | N°
! scope=col width=80 | Date
! scope=col width=300| Nom et lieu du tournoi
! scope=col width=40 | Dotation 
! scope=col width=50 | Surface
! scope=col width=140| Vainqueure
! scope=col width=140| Finaliste
! scope=col width=70 | Score
! scope=col width=40 | Parcours
|- 
|style="text-align:center;"|1
|
| Qatar TotalEnergies Open, Doha
|align="right"|||Dur ()
|  Iga Świątek
| Anett Kontaveit 
|6-2, 6-0 
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|2
|
| BNP Paribas Open, Indian Wells
|align="right"|||Dur (ext.)
|  Iga Świątek
| María Sákkari
|6-4, 6-1 
|Tableau
|- 
|style="text-align:center;"|3
|
| Miami Open presented by Itaú, Miami
|align="right"|||Dur (ext.)
| Iga Świątek
| Naomi Osaka
| 6-4, 6-0
|Tableau
|- 
|style="text-align:center;"|4
|
| Mutua Madrid Open, Madrid
|align="right"|||Terre (ext.)
| Ons Jabeur| Jessica Pegula
|7-5, 0-6, 6-2
|Tableau
|- 
|style="text-align:center;"|5
|
| Internazionali BNL d'Italia, Rome
|align="right"|||Terre (ext.)
|  Iga Świątek| Ons Jabeur
| 6-2, 6-2
|Tableau
|- 
|style="text-align:center;"|6
|
| National Bank Open Presented by Rogers, Toronto
|align="right"|||Dur (ext.)
| Simona Halep| Beatriz Haddad Maia
|6-3, 2-6, 6-3 
|Tableau
|- 
|style="text-align:center;"|7
|
| Western & Southern Open, Cincinnati
|align="right"|||Dur (ext.)
| Caroline Garcia| Petra Kvitová
|6-2, 6-4
|Tableau
|- 
|style="text-align:center;"|8
|
| Guadalajara Open Akron, Guadalajara
|align="right"|||Dur (ext.)
| Jessica Pegula| María Sákkari
|6-2, 6-3
|Tableau
|}

 Saison 2021 

 Calendrier des tournois WTA Premier Mandatory et Premier 5 (2009-2020) 

 Saison 2020 

 Saison 2019 

 Saison 2018 

 Saison 2017 

 Saison 2016 

 Saison 2015 

 Saison 2014 

 Saison 2013 

 Saison 2012 

 Saison 2011 

 Saison 2010 

 Saison 2009 

 Calendrier des tournois WTA Tier I (1988-2008) 

 Saison 2008 

 Saison 2007 

 Saison 2006 

 Saison 2005 

 Saison 2004 

 Saison 2003 

 Saison 2002 

 Saison 2001 

 Saison 2000 

 Saison 1999 

 Saison 1998 

 Saison 1997 

 Saison 1996 

 Saison 1995 

 Saison 1994 

 Saison 1993 

 Saison 1992 

 Saison 1991 

 Saison 1990 

 Saison 1989 

 Saison 1988 

 Tableau récapitulatif des tournois WTA 1000 depuis 1988 (en simple) 
Actualisé le 20/03/23 après Indian Wells (284 titres - 69 joueuses différentes titrées)

 Palmarès et records WTA 1000 depuis 1988 (en simple) 
Actualisé le 20/03/23 après Indian Wells (284 titres)

Le tableau ci-dessous, comptabilise les succès depuis 1988 dans les tournois les plus prestigieux de la WTA, à savoir les tournois classés Tier I puis  Premier Mandatory, Premier 5 et enfin WTA 1000.

 Pour revenir au tableau d'origine, classer avec Total.
 Les 2 coupes du Grand Chelem remportées par Venus Williams en 1998 et Serena Williams en 1999 ne sont pas comptabilisées dans leur palmarès individuel Tier I bien que ces 2 tournois aient été catégorisés Tier I dans les saisons WTA correspondantes,
 Les 2 tournois Tier I de 1988 et les 2 de 1989 sont bien comptabilisés (à la différence de Wiki (en)) soit 3 titres pour Steffi Graf et 1 pour Gabriela Sabatini.
 Le tournoi d'Indian Wells 1996 n'est pas comptabilisé en Tier I (à la différence de Wiki (en)), il ne devient Tier I qu'à partir de 1997.
 Les cases jaunes indiquent un record de titres dans le tournoi.
 Les colonnes tournois sont toutes des abréviations (explications et détails en faisant glisser la souris dessus).

 25 joueuses ont remporté 1 seul titre : 

 Elena Rybakina (2023)
 Barbora Krejčíková (2023)
 Jessica Pegula (2022)
 Ons Jabeur (2022)
 Camila Giorgi (2021)
 Paula Badosa (2021)
 Madison Keys (2019)
 Sloane Stephens (2018)
 Johanna Konta (2017)
 Elena Vesnina (2017)
 Carla Suárez Navarro (2016)
 Flavia Pennetta (2014)
 Li Na (2012)
 M.J. Martínez Sánchez (2010)
 Aravane Rezaï (2010)
 Vera Zvonareva (2009)
 Anna Chakvetadze (2006)
 Alicia Molik (2004)
 Patty Schnyder (2002)
 Nathalie Tauziat (1999)
 Amanda Coetzer (1998)
 Mary Joe Fernández (1997)
 Kimiko Date (1995)
 Anke Huber (1994)
 Manuela Maleeva (1993)

 Titres 
 Titres sur une année : 5  Martina Hingis (Tokyo, Miami, Montréal, Zurich, Moscou) en 2000 et  Serena Williams (Miami, Madrid, Rome, Toronto, Pékin) en 2013
 Titres consécutifs : 5  Caroline Wozniacki (Montréal, Tokyo, Pékin, Dubaï, Indian Wells) en 2010-11
 Titres dans le même tournoi : 8  Serena Williams à Miami entre 2002 et 2015
 Titres consécutifs dans le même tournoi : 4  Steffi Graf à Berlin 1991-94,  Conchita Martínez à Rome 1993-96 et  Monica Seles au Canada 1995-98
 Titres différents : 9  Martina Hingis (Tokyo, Indian Wells, Miami, Rome, Canada, Berlin, Hilton Head, Zurich, Moscou), et  Maria Sharapova (Tokyo, Doha, Indian Wells, Madrid, Rome, Cincinnati, Pékin, San Diego, Zurich)
  Steffi Graf,  Monica Seles et  Martina Hingis sont les seules joueuses à avoir remporté l'Open du Canada à Montréal et à Toronto

 Titres par surface 
 Titres sur dur : 16  Serena Williams
 Titres sur dur à l'extérieur : 16  Serena Williams
 Titres sur dur à l'intérieur : 4  Lindsay Davenport
 Titres sur terre battue : 8  Steffi Graf et  Conchita Martínez
 Titres sur moquette à l'intérieur : 6  Martina Hingis
 Titres à l'intérieur : 8  Lindsay Davenport

 Finales 
 Finales dans une carrière : 33  Serena Williams
 Finales sur une année : 7  Serena Williams en 2013
 Finales consécutives : 5  Caroline Wozniacki en 2010-11 et  Serena Williams en 2013
 Finales perdues dans une carrière : 11  Maria Sharapova et  Svetlana Kuznetsova

 Tableau récapitulatif des tournois WTA 1000 depuis 1988 (en double) 
Actualisé le 18/03/23 après Indian Wells (284 titres)

 Palmarès et records WTA 1000 depuis 1988 (en double) 
Actualisé le 30/12/22 après Guadalajara (282 titres) - aucune joueuse n'a atteint 5 titres en 2022

Le tableau ci-dessous, comptabilise les succès dans les tournois les plus prestigieux de la WTA, les Tier I, les Premier Mandatory, Premier 5 et WTA 1000 depuis 1988.

 Pour revenir au tableau d'origine classer avec Total.
 Les cases jaunes sont le record du tournoi.
 Les colonnes tournois sont toutes des abréviations (explications et détails en faisant glisser la souris dessus).

 Résultats de 1973 à 1987 197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987'''

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Catégorisation des tournois de tennis
 Tournois WTA 500
 Tournois WTA 250
 Tournois WTA 125
 WTA Tour
 Circuit féminin ITF

Liens externes 
 Site officiel de la WTA